Фацилитација је означава повећање успешности извођења одређене вољне или невољне активности услед присуства неких психосоцијалних фактора. Када је реч о социјалној фацилитацији то је пораст ефикасности као резултат присуства других лица.

Литература 
 

Психологија